Andorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Andorfer (1899–1973), österreichischer Kunsthistoriker
 Herbert Andorfer (1911–2003), österreichischer SS-Obersturmführer, Lagerkommandant im KZ Sajmište
 Josef Andorfer (* 1956), österreichischer Redakteur und Manager

Siehe auch:
 Andorf (Begriffsklärung)